Prigen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Prigen (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kecamatan Prigen, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Prigen, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar